Survivor Hrvatska, reality show
Survivor: Odisejev Otok, prva sezona
Survivor: Kostarika, druga sezona
Survivor: Dominikanska Republika, treća sezona